Маруата има више значења:

 Маруата (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Маруата (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику